Drage je lahko:
 Drage (Slovenija)
 Drage, Pakoštane (zaliv in naselje, Hrvaška)
 Drage, Rakovica (Hrvaška)
 Blaženske Drage (Hrvaška)
 Male Drage (Hrvaška)
 Vele Drage (Hrvaška)